Деградація (, ) — поступове погіршення якості, втрата цінних властивостей.

Наприклад, деградація корисних копалин (зокрема, вугілля) спостерігається під час тривалого зберігання їх на відкритому повітрі або в умовах тривалого гідравлічного транспортування (особливо це стосується коксівного вугілля).

Поняття деградації об'ємне і має різні значення:
 Біодеградація — руйнування складних речовин, матеріалів, продуктів в результаті діяльності живих організмів.
 Деградація РНК — процес контрольованого руйнування молекул РНК у клітині.
 Теплова деградація (піроліз) — розкладання складних молекул з утворенням більш простих молекул.
 Деградація земель — погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів.
 Деградація матеріалів — поступове погіршення характеристик матеріалів відносно проектних значень в процесі експлуатації або консервації об'єкту.
 Деградація навколишнього середовища — в екології — руйнування екосистем;
 Деградація особистості — деградація суспільства, деградація культури.
 Генетична деградація — зміна генетичного фонду за рахунок генетичного складу організмів.
 Деградація даних — поступове спотворення комп'ютерних даних.
 Деградація в телекомунікації — втрата якості сигналу.

Див. також 
 Детеріорація
 Опустелювання
 Піроліз
 Гідропіроліз
 Регрес
 Проти деградації освіти

Література 
 
 В. Кизима. Становлення і деградація //

Посилання